El Observador na španjolskom jeziku znači "promatrač, osmatrač". Može značiti:

Novine:
 El Observador (Čile), čileanske dnevne novine sa sjedištem u Quilloti;
 El Observador (San José), kalifornijske novine koje se izdaju u San Joséu;
 El Observador (Španjolska), španjolske novine sa sjedištem u Málagi;
 El Observador (Urugvaj), urugvajske dnevne novine sa sjedištem u Montevideu;
 El Observador (RCTV), venezuelanski televizijski program, jedan od prvih na španjolskom jeziku;
 El Observador de la Realidad, nekadašnje katalonske novine;
 El Ponceño, nekadašnje portorikanske dnevne novine.

Stripovi:
 El Observador (strip), strip Richarda Domingueza s izmišljenom tematikom.